Un Día Normal («Нормальный день») — второй студийный альбом колумбийского певца Хуанеса, выпущенный в 21 мая 2002 года на лейбле Universal Music Latino.

Информация о альбоме 
Un Día Normal имел большой успех в латинской америке. Диск стал золотым в Колумбии в первый же день продаж, сертифцирован, как платиновый, а позже, как мульти-платиновый в  Колумбии, США, Мексикe и Испании. Альбом продержался 92 недель в ТОП 10 латинского чарта Billboard', тем самым был установлен новый рекорд.

В альбоме присутствует песня под названием «Fotografía» («Фотография») — дуэт с канадской поп певицей Нелли Фуртадо о изоляции между двумя влюблёнными. Все песни были написаны Хуанесом,  кроме последней песни — «La Noche» («Ночь»), которая была написана Джо Аройо.

Альбом выиграл шесть Латинских премий Грэмми, одну в 2002 в Best Rock Song за «A Dios le Pido» и пять в 2003 за Album of the Year, Best Rock Solo Album, Song of the Year (за «Es Por Ti»), Record of the Year (за «Es Por Ti») и Best Rock Song (за «Mala Gente»).

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Примечания 

Альбомы Хуанеса
Альбомы 2002 года
Альбомы Universal Music Latino